Škrtac, čovjek ogrezao u škrtosti.
 Škrtac (Molière), dramsko djelo.